North Oaks ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Oaks (Indiana)
 North Oaks (Minnesota)